Демаре () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Демаре Ансельм Гаетан (1784—1838) — французький зоолог та письменник.
 Демаре Жан (1595—1676) — французький поет та драматург.
 Демаре Лукас (1910—1981) — аргентинський кінорежисер і кіноактор.

Також ім'я:
 Демаре Жан-Батист (*1682-†1762) — маршал Франції.
Сторінки-неоднозначності людських імен